Anton von Aldenburg ist der Name folgender Personen:

* Anton I. von Aldenburg (1633–1680), deutscher Reichsgraf 
 Anton II. von Aldenburg (1681–1738), deutscher Reichsgraf